Irans fodboldlandshold er det nationale fodboldlandshold i Iran, som bliver administreret af Irans fodbold. Det iranske fodboldforbund blev stiftet i 1920, og de blev medlem af FIFA i 1945. Iran har deltaget i tre verdensmesterskaber. Irans nationalstadion er Azadi i Teheran.

Historie 
Iran kvalificerede sig for første gang til et VM i 1978. De deltog også i 1998, 2006, 2014 og 2022

Resultater ved VM

Kampe ved VM

Referencer

Litteratur 
 Olsen, Egil Roger (2002): Drillos verden. Kagge Forlag AS, OSLO. 

Landshold
Fodboldlandshold